Russew ist der Familienname folgender Personen:

 Angel Russew (* 2001), bulgarischer Gewichtheber
 Bogdan Russew (* 1975), bulgarischer Schriftsteller
 Iwo Russew (* 1962), bulgarischer Ruderer
 Janko Russew (* 1958), bulgarischer Gewichtheber
 Miltscho Russew (1924–2006), bulgarischer Radrennfahrer
 Swetlin Russew (1933–2018), bulgarischer Maler
 Swilen Russew (1914–1944), bulgarischer Aktivist und Partisan